Апендикс (лат. appendix — привесак), додатак, допуна или прилог на крају неког дела које и без апендикса чини целину. Апендикс Вергилијана (Appendix Vergiliana), збирка од неколико кратких епова (епилон) и других песама које се најчешће приписују младоме Вергилију, и знатних уметничких вредности.

Референце

Литература  

 A. Rostagni, Vergilio minore, 1933.
 М. Будимир, М. Флашар, Преглед римске књижевности, 1963

Књижевност